Body Language bezeichnet:

Body Language (Album), ein Album von Kylie Minogue
Body Language (Film), einen Thriller
den Originaltitel des Films Dancing in the Streets – Body Language
einen Song von Queen, enthalten auf dem Album Hot Space
einen Song von Booka Shade vs. M.A.N.D.Y